Gnathocerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1814. Gnathocerus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svartbaggar
Gnathocerus